Oselbach ist ein Gewässername:

 Oselbach (Kirchlerner Bach), linker Zufluss des Kirchlerner Bachs (zur Großen Vils) bei Kirchlern, Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Oselbach (Speyerbach), linker Zufluss des Speyerbachs vor Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz